Bussu (Frankrijk)
 Büssü (Hongarije)